Све́аланд () — исторический регион Швеции, охватывающий провинции Сёдерманланд, Нерке, Вермланд, Вестманланд, Уппланд и Даларна.

Площадь региона составляет 80 839 кв. км, численность населения — 3 610 400 жителей (2007).

Название «Свеаланд» в значении «земля свеев» возникло как противопоставление Гёталанду (Ёталанду). Впервые упоминается в 1422 г. в ландслаге короля Кристофера, где использовалось по отношению к Нурданскугу, то есть местности к северу от Тиведена и Кольмордена.

Провинции Свеаланда 
Свеаланд состоит из шести провинций.

Источники 
 Nationalencyklopedin.

Примечания 

Исторические области Швеции